Spring Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Spring Branch (Arkansas), Fluss im Bundesstaat Arkansas
 Spring Branch (Indiana), Fluss im Bundesstaat Indiana
 Spring Branch (Kansas), Fluss im Bundesstaat Kansas
 Spring Branch (Kentucky), Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Spring Branch (Texas), Fluss im Bundesstaat Texas

Spring Branch ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Spring Branch (Ort in Texas)